Reina Roja puede referirse a:

 Reina Roja, una osamenta encontrada en el yacimiento maya de Palenque.
 Reina Roja, un personaje de Lewis Carrol en Alicia a través del espejo.
 La hipótesis de la Reina Roja, hipótesis evolutiva.
 Reina Roja, un personaje de ficción de Resident Evil.
 Reina Roja, un libro escrito por Juan Gómez Jurado.